|}

Der Narita Express (jap. , Narita ekusupuresu), auch kurz N'EX genannt, wird seit 1991 als durchgehende Zugverbindung vom internationalen Flughafen Tokio-Narita nach Tokio betrieben. Die Linie wird von der East Japan Railway Company (JR East) im Halbstundentakt betrieben und bedient die Tokioter Stadtbezirke Shibuya, Ikebukuro und Shinjuku, sowie die Städte Yokohama und Chiba.

Der Narita Express steht in Konkurrenz zum Skyliner der Keisei Dentetsu.

Streckennutzung 
Der Narita Express verkehrt 365 Tage im Jahr von 5:30 Uhr morgens bis 23:30 abends auf der Strecke vom Flughafen zum Bahnhof Tokio. Der Weg nach Tokio dauert im N'EX rund eine Fahrstunde. Durchgehende Züge nach Shibuya, Shinjuku oder Ikebukuro verkehren im Ein- oder Zweistundentakt. Die Linie benutzt die Strecken der Sōbu-Hauptlinie, der Narita-Linie, sowie je nach Zielort die der Yamanote-, Chūō- und Yokosuka-Linien.

Fahrzeuge 
Der Narita Express wird mit 22 Triebzügen der JR-Baureihe E259 bedient. Sie bestehen aus sechs Wagen und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Einer der beiden Endwagen ist ein Green Car mit Sitzen der 1. Klasse. Von Narita bis zum Bahnhof Shinagawa, wo sie geflügelt werden, verkehren die Triebzüge in Doppeltraktion.

Weblinks 

 Informationen zum Narita-Express auf der Website der East Japan Railway Company (japanisch)

SPNV-Linie mit Namen
Verkehr (Präfektur Tokio)
Flughafenbahn
East Japan Railway Company